Orne kan syfta på

 Orne – en avelsgalt, se tamsvin

Geografi

Frankrike 

 Orne – departement, Normandie, 
 Orne (flod) – flod i Normandie,